Myrmarachne formosana (Saito), een spinnensoort.
 Myrmarachne formosana (Matsumura), een spinnensoort.